Localidades na França
Fel (Orne)
Le Fel

Outros usos
Fel d 1, uma glicoproteína

Desambiguação